Die Abkürzung LICR steht für:

 den Flughafen Reggio Calabria in Italien
 das Ludwig Institute for Cancer Research, weltweit tätige medizinische Forschungseinrichtung

LICR